Tetramorium nitidissimum, или Муравей холмогорный — вид мелких по размеру муравьёв рода Tetramorium из подсемейства Myrmicinae (Formicidae). Редкий вид, включённый в Красную книгу Туркмении.

Распространение 
Афганистан, Туркмения, Узбекистан.

Описание 
Мелкие буровато-жёлтые муравьи (около 4 мм). Усики рабочих и самок 12-и члениковые (у самцов из 13 сегментов), булава 3-х члениковая. Скапус усика достигает затылочного края головы. Проподеальные шипики на заднегруди не развиты, есть только округлые бугорки. Впервые описан в 1967 году в качестве подвида . Отдельный видовой статус получил в 1992 году.

См. также 
 Tetramorium schneideri
 Tetramorium striativentre

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Tetramorium nitidissimum

Животные, описанные в 1967 году
Насекомые Азии
Эндемики Центральной Азии
Temnothorax